Slovo bit může označovat:

 bit – nejmenší jednotka dat v informatice, nabývající hodnot 0 nebo 1
 bit (nástroj) – výměnný zástrčný nástavec pro nástrčkový klíč, akumulátorový šroubovák apod.
 Bit (časopis) – slovenský počítačový časopis vycházející v letech 1991–1994